South School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South School (Connecticut), ID-Nr. 86000522
 South School (Franklin County, Massachusetts), ID-Nr. 07001312
 South School (Middlesex County, Massachusetts), ID-Nr. 84002828
 South School (Ohio), ID-Nr. 89001459
 South School (Wisconsin), ID-Nr. 85002319

Siehe auch:
 South Side School
 South Ward School